Cortegada puede referirse a:
 Cortegada (La Coruña), aldea española de la parroquia de Ameijenda, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cortegada (Orense), municipio español de la provincia de Orense, Galicia.
 Cortegada (Silleda), parroquia del municipio pontevedrés de Silleda, en Galicia.
 Isla de Cortegada, isla española situada en la ría de Arosa, en la provincia de Pontevedra, Galicia.